Miejscowości w USA:
 Sauk Centre – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
Gminy w USA:
 Sauk Centre (ang. Sauk Centre Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns